Теода́рд () — мужское имя.
 Теодард (I век) — иудейский повстанец и лжепророк, более известный как Февда.
 Теодард Маастрихтский — епископ Маастрихта (662—668/670), святой.
 Теодард Утрехтский — епископ Утрехта (784—790).
 Теодард Нарбоннский — архиепископ Нарбонны (885—893), святой.

Примечания